Такмичење у трчању на 400 метара препоне у мушкој конкуренцији на 8. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2011. у Острави одржано је 14., 15. и 16. јула 2011. на Градском стадиону.

Титулу освојену у Каунасу 2009, није бранио Лојд Гумбс из Уједињеног Краљевства јер је прешао у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 такмичара из 20 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Квалификациону норму требало је да такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2010. до 4. јула 2011. године.

Сатница

Рекорди

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 14. јула 2011. године. Такмичари су били подељени у 5 групе. У полуфинале су се пласирала прва 4 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв). 
Старт: група 1 у 12:00, група 2 у 12:07, група 3 у 12:14, група 4 у 12:21, група 5 у 12:28.

Полуфинале 
Полуфинале се одржало 15. јула 2011. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељена у 3 групе. У финале су се пласирале по 2 првопласиране из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв). 
Почетак такмичења: група 1 у 15:50, група 2 у 15:56, група 3 у 16:02.

Финале 
Финале је одржано 16. јула 2011. године у 16:15.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати првог дана такмичења.
 Комплетни резултати другог дана такмичења.
 Комплетни резултати трећег дана такмичења.
 Комплетни резултати четвртог дана такмичења.

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2011.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре